Bladin peut faire référence à :

Patronyme 
 Frank Bladin (1898-1978), haut commandant de la Force aérienne royale australienne (RAAF)
  (1894-1972), sauteur en longueur suédois
  (1884-1968)

Autre 
 , école internationale